Az névelő
Az (1986), Stephen King regénye
Az (1990), Tommy Lee Wallace filmje
Az (2017), Andrés Muschietti filmje
Az – Második fejezet (2019), Andrés Muschietti filmje
Az, kitalált lény
AZ, holland labdarúgócsapat
AZ, francia hanglemez-stúdió